Reginald Charles Grant d'Iberville de Sainte-Hélène fut le huitième baron de Longueuil. Il succéda à son demi-frère Charles Colmore Grant en 1898. À sa mort, en 1931, son frère John Charles Moore Grant lui succéda.

Voir aussi 
 Baron de Longueuil

Baron de Longueuil
Naissance en janvier 1856
Décès en août 1931
Décès à 75 ans